MJM steht für:
 Flughafen Mbuji-Mayi, IATA-Code des kongolesischen Flughafens
 Magic Johnson Music, Musiklabel von Magic Johnson
 Marketing Journalismus Medien, Ausbildungsschwerpunkt der BHAK Braunau
 Multi Jet Modeling, Verfahren des Rapid Prototyping

mjm steht für:
 Medebur (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung